Международный конкурс артистов балета и хореографов имени Сержа Лифаря — международный фестиваль балетного искусства, посвящённый памяти выдающегося украинского артиста балета XX века Сержа Лифаря.

Фестиваль был основан в 1994 году Олегом Калишенко и проходил в Киеве под патронатом Всемирного Совета танца ЮНЕСКО. Среди соучредителей конкурса — Министерство культуры и туризма Украины, Национальная опера Украины и Украинская академия танца. Был включён в реестр самых престижных международных хореографических конкурсов. 

Последний, седьмой фестиваль был проведён в 2011 году Донецке на сцене Театра оперы и балета имени Антолия Соловьяненко по личной инициативе мастера балетного искусства Вадима Писарева.

Примечания

Ссылки 

 Т. О. Швачко. Лифаря Сержа Імені Міжнародний конкурс артистів балету і хореографів // Енциклопедія Сучасної України

Фестивали, появившиеся в 1994 году
1994 год в театре
Балет на Украине
Фестивали Украины
Балетные конкурсы и фестивали
Серж Лифарь
Национальная опера Украины